Les Rêveurs, une maison d'édition française de bandes dessinées
 Les Rêveurs, un film allemand réalisé par Tom Tykwer en 1997
 Les Rêveurs, un roman d'Isabelle Carré publié en 2018

Voir aussi 
 Le Rêveur, un tableau de Caspar David Friedrich
 Un rêveur, nouvelle de science-fiction (1952)